Optiker steht für:
 Physiker im Fachbereich Optik
 Ingenieur im Teilgebiet Technische Optik
 Feinoptiker, ein Beruf in der Branche Feinwerktechnik
 Augenoptiker, ein medizinisch-technischer Fachberuf der Augenheilkunde

Siehe auch: